Stone Mountain – monte statunitense della Georgia
Stone Mountain – monte statunitense della Carolina del Nord
Stone Mountain – comune statunitense